Моісеєнко Володимир Миколайович (* 1956) — український політик. Член Ради КПРС (з березня 2001)
 Моісеєнко Володимир Миколайович (* 1963) — російський сценарист.
 Моісеєнко Володимир Миколайович (1974 — 2014) — український військовик, сержант 1 танкової бригади.

Див. також 
 Моісеєнко (значення)
 Мойсеєнко